Sky Mile Tower (スカイマイルタワ, Sukai Mairu Tawā) es un edificio propuesto de 1700 m (5,577 pies) megatall en la ciudad de Tokio, Japón.

El diseño de la torre forma parte de una iniciativa denominada Next Tokyo 2045 con fines de investigación y desarrollo, y fue realizada por Kohn Pedersen Fox Associates y Leslie E. Roberson Associates.

Sky Mile Tower se construiría en un archipiélago de tierras recuperadas en la bahía de Tokio. Este proyecto de recuperación propuesto con Sky Mile Tower como su pieza central se denomina "Next Tokyo". El edificio está diseñado para ser ocupado por alrededor de 55,000 personas y se planea que tenga 1700 m (5,577 pies) de altura.

Los representantes de Next Tokyo creen que el valor de las nuevas propiedades frente al mar en la Bahía de Tokio podría ayudar a pagar la construcción del proyecto, en caso de que la propuesta se lleve a cabo.

Véase también 
Anexo:Rascacielos más altos del mundo.
Anexo:Récords mundiales de edificios y estructuras.
Torre Biónica.
Sky City 1000.
Aeropolis 2001.
Anexo:Rascacielos de Japón.
Burj Khalifa.

Referencias 

Rascacielos cancelados sobre 1 000 metros
Rascacielos de Japón
Edificios y estructuras de Tokio